Серге́й Ива́нович Вашко́в (, Сергиев Посад — , Москва) — русский художник, архитектор, дизайнер и преподаватель. Один из мастеров московского модерна.

Биография 
Родился  в Сергиевом Посаде в семье журналиста Ивана Андреевича Вашкова (1846—1893). В 1893 году он начал учиться в Императорском Строгановском училище технического рисования, которое окончил в 1901 году со званием учёного рисовальщика. В 1900 году проходил практику в ювелирной мастерской К. Фаберже. Ещё до получения диплома он был приглашён Оловянишниковыми на свою московскую фабрику церковной утвари, где занимался обновлением дизайна производимой фирмой продукции; в 1901 году стал художественным руководителем фабрики Оловянишниковых.

В 1911 году вышло фундаментальное издание «Религиозное искусство», в котором были собраны фотографии предметов, выполненных по рисункам С. И. Вашкова. К наиболее значительным произведениям художника в этом жанре, по мнению искусствоведа М. В. Нащокиной, относятся: гробница Преподобного Павла Обнорского в Вологде, гробницы Св. Гермогена в Московском Кремле, надгробия Карнеевых и Зыбина в Москве и ряд других. Вашков создал свой самобытный художественный язык, в котором сочетались древнерусские и древнехристианский мотивы. В своих работах художник использовал скань, филигрань, чеканку, резьбу по дереву, финифть и другие традиционные техники, однако сочетал их оригинальными способами. В 1909 году архиепископ Антоний (Храповицкий) взволнованно заметил: «Господь сжалился над нами, любителями церковного благолепия: древнее вдохновенное творчество священных предметов восстановлено новым художником С. И. Вашковым, которого имя займет в истории нашего церковного благолепия одно из почетнейших мест, быть может, наряду с Андреем Рублевым и Симоном Ушаковым».

Архитектурные работы Вашкова малочисленны, однако важны для истории московского модерна.

С. И. Вашков участвовал в работе над альбомом, посвящённом Москве: Москва. Moscou. Moskau: Её ист. прошлое и настоящее. — М.: Изд. т-ва скоропеч. А. А. Левенсон, 1912. — 94 с.

В 1913 году работал над «Изборником дома Романовых» как автор общего художественного решения. Незадолго до смерти, в 1913 году Вашков с единомышленниками основал новый художественный журнал «Светильник» и стал его главным редактором.

С марта 1914 года служил штатным преподавателем Строгановского училища. Жил в Москве на Арбате, 12 и на Чистопрудном бульваре, 14.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Проекты и постройки 

 Внутренняя отделка и утварь для церкви в имении Н. И. Оржевской «Новая Чартория» (1906—1907, Новая Чертория);
 Металлическая часть (басма) Пермского иконостаса для фамильной церкви Каменских в честь иконы Казанской Божией Матери в женском Успенском монастыре в Перми. Иконы по эскизам Н. К. Рериха (1907, Пермская государственная художественная галерея);
 Дача И. А. Александренко (1908, посёлок Клязьма, сейчас в городской черте Пушкино), не сохранилась;
 Оформление фасада доходного дома при церкви Святой Троицы «что на Грязех» (архитекторы Л. Л. Кравецкий, П. К. Микини) (1908—1909, Москва, Чистопрудный бульвар, 14; надстроен двумя этажами в 1945 году Б. Л. Топазовым); объект культурного наследия регионального значения;
 Гробница преподобного Павла Обнорского (1900—1910-е, Вологда);
 Гробница Патриарха Гермогена (1900—1910-е, Москва, Кремль, Чудов монастырь), ныне — в Успенском соборе;
 Гробница Святого Макария (1900—1910-е, Овруч);
 Надгробие Зыбина (1900—1910-е, Москва);
 Внутренняя отделка и утварь Феодоровского собора и Феодоровского городка (1900—1910-е, Пушкин), не сохранились;
 Внутренняя отделка, иконостас и утварь храма при Царскосельской общине Красного Креста (1900—1910-е, Пушкин);
 Внутренняя отделка храма Красностокского монастыря (1900—1910-е);
 Церковно-приходская школа имени Ивана и Пелагеи Александренко (1910—1911, посёлок Клязьма);
 Проект церковно-приходской школы в память 300-летия Дома Романовых (1911—1913, Кострома), не осуществлён;
 Храм-памятник в честь 300-летия Дома Романовых Святых Николая Мирликийского и митрополита Алексия, при участии архитектора В. И. Мотылёва и скульптора Н. П. Гаврилова (1913, посёлок Клязьма (Пушкино), Лермонтовская улица, 20).

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 Ивановская В. И. Творческая деятельность С. И. Вашкова в области церковно-прикладного искусства // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда: Сб. научных трудов. Вып. 3. — М., 2004.

Ссылки 
 Вашков Сергей Иванович // pokrovka.narod.ru.

Художники России XIX века
Художники России XX века
Архитекторы Москвы
Архитекторы Российской империи
Архитекторы модерна
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Преподаватели МГХПА имени С. Г. Строганова
Архитекторы Пушкино
Архитекторы Вологды
Архитекторы Гродно